Панша́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 40 км на схід від Парижа, 55 км на північ від Мелена.

[[Файл:
"taillé au premier d'azur à un fer de lance d'or, au second d'azur semé de fleurs de lys aussi d'or, à deux fasces ondées d'argent ; à la barre d'argent chargée de trois gerbes de blé de sinople brochant sur le tout"|thumb|300px|none|]]

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 365 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1059,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Паншар
 [ Розташування муніципалітету Паншар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна